Can Comes (Bigues), masia al Vallès
 Can Comes (Castelló d'Empúries), zona de salobrars i aiguamolls dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 
 Can Comes (Lliça d'Amunt), masia al Vallès
 Can Comes (el Prat de Llobregat), masia al Baix Llobregat 
 Can Comes (Tiana), masia al Maresme
 Can Comes (Pineda de Mar), masia al Maresme